Paul Robinson (voetballer) (1979), Engels keeper
 Paul Robinson (zwemmer), Amerikaans zwemmer
 Paul Robinson (American football), Amerikaans footballspeler